Замок Чобан-Куле — оборонна фортифікаційна споруда, що існувала на мисі Чобан-Куле (Агіра) над Чорним морем поблизу села Морське (Капсихор) у другій половині XV століття.
 Чобан-Куле (гора) — гора в Криму.
 Чобан-Куле (мис) — мис у Криму.
 Чобан-Куле-Узень — річка в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.